NATCON – Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa”, odbywająca się w cyklu dwuletnim w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Międzynarodowych Targów Gdańskich – AMBEREXPO. Celem Konferencji jest budowa międzynarodowej, regionalnej platformy wymiany wiedzy między przyszłymi użytkownikami, przemysłem i instytucjami naukowo-badawczymi krajów nadbałtyckich.

Priorytetową tematyką Konferencji są rozwiązania z obszaru wojskowej techniki morskiej, bezpieczeństwa na morzu i wybrzeżu, w portach oraz obiektach infrastruktury krytycznej, a także w zakresie ratownictwa morskiego.

Historia 
Konferencja NATCON wywodzi się z organizowanego w latach 1987-2005 przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A., Sympozjum Wojskowej Techniki Morskiej, kontynuowanego od 2007 roku w formule Konferencji NATCON organizowanej wspólnie przez Centrum Techniki Morskiej oraz Instytut Broni Morskich Akademii Marynarki Wojennej.

Na mocy porozumienia o współpracy podpisanego w listopadzie 2011 roku pomiędzy Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Centrum Techniki Morskiej S.A., Akademią Marynarki Wojennej, a Międzynarodowymi Targami Gdańskimi S.A., Konferencja NATCON od 2012 roku organizowana jest równolegle z Bałtyckim Targami Militarnym BALT MILITARY EXPO.

Struktura 
Konferencja NATCON i targi BALT MILITARY EXPO utworzyły wspólny Komitet Honorowy. Ponadto utworzono odrębne komitety, którymi są: Komitet Naukowo – Programowy oraz Komitet Organizacyjny. Przewodniczącym Komitetu Naukowo – Programowego jest dr inż. Andrzej Kilian – Prezes Zarządu Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A., natomiast funkcję zastępcy pełni kmdr prof. dr hab. Tomasz Szubrycht Rektor – Komendant Akademii Marynarki Wojennej. Na czele Komitetu Organizacyjnego stanął Andrzej Kasprzak – Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.

Konkurs 
W trakcie Konferencji NATCON organizowany jest Konkurs Kryształowych Latarni, którego celem jest wyłonienie trzech nowatorskich referatów wygłoszonych w czasie trwania Konferencji. W konkursie zostają przyznawane 3 równorzędne wyróżnienia, a laureaci otrzymują statuetki w postaci Kryształowej Latarni.

Laureaci I edycji Konkursu Kryształowych Latarni 2014 
 płk dr Waldemar Scheffs, Tytuł: „Założenia dla okrętowego systemu rozpoznania w działaniach charakterze sieciocentrycznym”;
 dr inż. Przemysław Pozański i Mieczysław Grabowski, Tytuł „Pneumatyczny system przeciwdziałania terrorystycznym zagrożeniom ze strony nurków”;
 kmdr por. Mirosław Chmieliński, Szymon Kubisiak, Mirosław Gołyga, Tytuł „ Diagnostyka stanu technicznego luf artyleryjskich przy wykorzystaniu wideoskopu”.

Laureaci II edycji Konkursu Kryształowych Latarni 2016 
 Paweł Polański i Franciszek Szarakowski, Tytuł: „Nowoczesne okrętowe urządzenia demagnetyzacyjne dla nowobudowanych jednostek”;
 kmdr ppor. dr inż. Rafał Miętkiewicz, Tytuł: „Possible applications of USVs in polish Navy”;
 mjr dr inż. Paweł Dobrzyński, prof. dr hab. inż. Mirosław Gerigk, dr Stanisław Lipiński, Bogdan Machowski, Tytuł: “Koncepcja miniaturowych superkawitacyjnych torped o napędzie rakietowym dla załogowych i bezzałogowych systemów walki morskiej”.

Konferencja Doktorantów i Kół Naukowych "Wyzwania dla bezpieczeństwa" 
Z inicjatywy Organizatorów od 2014 roku, wydarzeniem towarzyszącym Konferencji NATCON stała się Konferencja Doktorantów i Kół Naukowych „Wyzwania dla bezpieczeństwa”.

Konferencja Doktorantów i Kół Naukowych, choć wspierana przez sygnatariuszy porozumienia dotyczącego organizacji Międzynarodowej Konferencji NATCON, OBR Centrum Techniki Morskiej S.A., Akademię Marynarki Wojennej oraz Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. jest w całości tworzona przez Doktorantów i Studentów. Jej głównymi organizatorami są Prezydium Samorządu Doktorantów, Koło Naukowe Bezpieczeństwa Morskiego oraz Koło Naukowe Obronności Państwa działające na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej.

Linki zewnętrzne 
 NATCON

Konferencje międzynarodowe
Konferencje naukowe
Bezpieczeństwo morskie
Ratownictwo
Wydarzenia w Gdańsku